Влади́мир Курга́нов:
 Курганов, Владимир Афанасьевич (в монашестве Варсонофий ; 1834 или 1836—1904) — епископ Русской православной церкви, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии.
 Курганов, Владимир Зиновьевич (Амвросий; 1894—1933) — русский религиозный деятель.